Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno K.

Reference

K